Maciel puede referirse a:

Geografía 
 Maciel: localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Maciel: ciudad del departamento de Caazapá, Paraguay.
 Maciel: localidad del departamento de Florida, Uruguay.
 Isla Maciel Barrio de la ciudad de Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Personas 
 Marcial Maciel: sacerdote mexicano.
 Francisco Antonio Maciel: saladerista y filántropo del Montevideo colonial.
 Francisco Maciel García: tenista mexicano.

Instituciones 
 Hospital Maciel: hospital de la ciudad de Montevideo, Uruguay.